Plaats in Indonesië
 Padasari (Jatinegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Padasari (Cimalaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java